Фера́д Какаба́дзе (также известен под псевдонимом Ферха́т Карми́ль), род. 3 октября 1958 года, свх. Уреки) — турецкий (ранее советский и грузинский) шахматный композитор. Мастер ФИДЕ по шахматной композиции (2014) и международный судья (2021). 
Имеет 20 баллов в Альбоме ФИДЕ (до 2022 года). Является гражданином Грузии.

С 1986 опубликовал свыше 150 задач, имеет призовые отличия на международных конкурсах составления. Занял шестое место в личном зачёте на чемпионате мира 1998—2000 годов (раздел многоходовых задач), и дважды восьмые места за периоды 2010—2012 годов (раздел многоходовых задач) и 2013—2015 годов (раздел многоходовых задач)
.

Наибольших успехов достиг в составлении многоходовых задач логического направления. Является судьей многих международных конкурсов по составлению, в жанрах трех- и многоходовых задач.

В 2013 году Ферхат Кармиль неофициально представлял Турцию в качестве участника на 56 Международном конгрессе по шахматной композиции, проходившем в городе Батуми.

В 2018 году был назначен директором конкурса составления на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде 2018 года.

Ферхат Кармиль серебряный призер 10-го Кубка Мира ФИДЕ по составлению, в разделе многоходовых задач .

Биография 
Ферад Какабадзе родился 3 октября 1958 года в совхозе Уреки Грузинской ССР.
Семья дважды была выслана в Киргизскую ССР, город Кызыл-Кия в 1944 и в 1960-м годах. В 1966 году Ферхат начал учёбу в средней школе № 3 им. А. П. Чехова. Семья вновь вернулась в Грузию в 1967 году, 

После окончания школы в 1976 году, Ферхат поступил в грузинский политехнический институт, где обучался по специальности «технология машиностроения станков и инструментов». 
С 1983 по 1985 год служил в Вооружённых Силах СССР, в танковых войсках в городе Владимире.

Пишет стихи и музыку.

Творческий путь 
Ферад Какабадзе увлёкся шахматами ещё в раннем детстве, а шахматной композицией начал заниматься немного позже. Первые его композиции были опубликованы в рижском журнале «Шахматы» в 1986 году.

В начале своей шахматной деятельности он составлял исключительно задачи-миниатюры. Значительных успехов достиг во второй половине 1990-х годов в жанре многоходовых задач логического направления.

Семья 
Жена: Наталья Какабадзе (Сурманидзе). 
Дочь: Гульнара Какабадзе 
Дочь: Тамара Какабадзе 
Сын: Анри Какабадзе

Задачи 

Не получается сразу атаковать 1.Кd5 — 2.Кe3# так как мешает слон на поле d5. Поэтому, сначала нужно избавиться от слона, но сделать это нужно с темпом:
1.Сc4+! Крg2 2.Сf1+! Крxf1 3.Кd5 Крg2! [3…f4? 4.Сe3 (4.Кxf4 g2) 4…Крg2 5.Кxf4+ Крf1 6.Сc1 g2 7.Крc2 Крe1 8.Сd2+ Крf1 9.Кh5 Крe2 10.Кg3#] 4.Кf4+ Крf1
5.Сe5! [5.Сe3? Сg2 6.Кd5 7.Кe3#? а теперь мат невозможен из-за того, что мешает слон на поле e3] 5…g2! [5…Сg2!? 6.Кd5 f4 7.Сxf4! h1s 8.Кe3#] 6.Крc2 Крe1
7.Сc3+ Крf1 8.Сf6 Крe1 9.Сh4 Крf1 10.Сg5 Крe1 11.Кd3+ Крe2! [11…Крf1? 12.Сd2 Крe2 13.Кf4+ Крf1 14.Кh5 f4 15.Сxf4 Крe2 16.Кg3+ Крe1 17.Сd2#] 12.Кc1+ Крe1! [12…Крf1 13.Сd2 f4 14.Кd3 Крe2 15.Кxf4+ Крf1 16.Кh5 Крe2 17.Кg3#] 13.Сd2+ Крf1 14.Кd3 f4 15.Сc1 Крe2 16.Кxf4+ Крf1 17.Кh5 Крe1 18.Сd2+ Крe2 19.Кg3#

Несложная, но любопытная этюдо-задача с длительными перестроениями фигур. Казалось бы, при такой длине решения белым нужно сохранить все свои немногочисленные фигуры для матования, но они почти сразу отдают слона!

Судья: Александр Сыгуров (), международный мастер.

Главный план: 1.Kd8+? Kpc5 2.Ca7+ Kpd6 3.Cd4 Сe8!? 4.Лb6+ Cc6 5.Л:c6+ Kpe7 6.Cc5+ Kpe8 7.Лe6#/Cg6# опровергается 3…cd+!
Необходимо увести белого слона из-под удара чёрной пешки.
1.Kd4+ Kpc5 2.Ca7+ Kpd6 3.Kf5+ Kpc6 4.Лb6+ Kpc5 5.Cc2! Л:c2 Теперь фигуры возвращаются на свои начальные места —
6.Лb7+ Kpc6 7.Kd4+ Kpd6 8.Cb8+ Kpc5 9.Ke6+ Kpc6 — и главный план подвергается модификации:
10.Kd8+ Kpc5 11.Ca7+ Kpd6 12.Cd4 Сe8 13.Лe7! Kp: e7 14.Cc5# (13…Cd7+ 14.Л:d7#)

1.Kрc5! Кc8 2.Лb4 Kрa7 3.Kрc6 Кe7+ 4.Kрd6 Кf5+ 5.Kрc7 Kрa6 6.Лe4 Kрb5 7.Лe5+ Kрc4
8.Л:f5 Kрd4 9.Kрd6 Kрe4 10.Лd5 Kрf4 11.Лe5 Kрf3 12.Kрe6 Kрg4 13.Лf5 Kрg3 14.Kрf6
Kрg4 15.Kрg6 Kрh4 16.Лg5 Kрh3 17.Kрh5 Kрh2 18.Kрh4 Kрh1 19.Kрg3 Kрg1 20.Лf5 Kрh1
21.Лf1#

1…Kрa7 2.Лe6 Кf5 3.Kрd5 Kрb7 4.Kрe4 Кg3+ 5.Kрf4 Кf1 6.Лe2 Kрc6 7.Лf2 Кg3 8.Kр: g3
Kрd5 9.Kрf4 Kрd4 10.Лd2+ Kрc3 11.Лd5 Kрc4 12.Kрe4 Kрc3 13.Лd4 Kрc2 14.Лd3 Kрc1
15.Kрe3 Kрc2 16.Kрe2 Kрc1 17.Лd2 Kрb1 18.Kрd1 Kрa1 19.Kрc2 Kрa2 20.Лd3 Kрa1
21.Лa3#

Впервые присуждаю задачу с двумя полноценными двадцатиодноходовыми вариантами, завершающимися идеальными эхо-матами. Да к тому же ещё в двух
разных углах шахматной доски! Интересно, что в обоих вариантах чёрный конь уничтожается только на восьмом ходу.
Без компьютерной базы такие задачи составлять невозможно.
А Хильмар Эберт (Hilmar Ebert) может теперь пополнить свою коллекцию четырёхфигурок уникальной задачей Ферада Какабадзе.

Судья: Рудольф Ларин (), мастер ФИДЕ по шахматной композиции.

1.Кg5! Кc5 2.Кf7 Кe6 3.Кh6+ Крf8 4.Крd7 Кc5+ 5.Крc6 Кe6 6.Крd6 Кg7 7.Крd7 Кe6 8.g7+
Кxg7 9.Сe7#!

b) 1. Сh8!! Кc7 2. g7!! Кd5+ 3. Крd6 Крxh7 4. Крxd5 Крg6 5. g8=Q+ Крf5 6. Фg2 Крf4 7. Сf6 Ke3 8.
Сg5+ Крd3 9. Фd2#

Данная миниатюра, плод просто выдающегося вдохновения, еще одно доказательство позиции судьи конкурса, полагающего, что маленькая задача
должна быть большой, без всяких там скидок на «короткие штанишки» жанра.

Если близнец «а», в котором искусно затягивается матовая удавка (идеальный мат с блокированием!) еще можно решить за доской, то «б» — из разряда не берущихся! Уж очень сложно найти замурование слона (Bh8!!!, g7!!!), по силе эстетического воздействия сравнимое с аналогичным в выдающемся этюде Ласло Золтана, Magyar Sakkelet, 1965, I приз (но здесь белый слон уже на h8…), а финальную матовую картинку и вовсе угадать невозможно!

Нисколько не сомневаюсь, что задача попадёт в Альбом ФИДЕ.

Судья: Евгений Фомичев (), международный арбитр.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Итоги конкурса составления ChessStar-2014 (Многоходовый раздел). Ферхат Кармиль (Ферад Какабадзе)
 Избранные шахматные композиции (часть). Ферхат Кармиль (Ферад Какабадзе)
 Официальный сайт 43-й Всемирной шахматной олимпиады 2018 года
 Bulletin 56th World Congress of chess composition 56 Международный конгресс по шахматной композиции (F.Karmil — № 148; стр.30;)
 Итоги ChessStar-2010, многоходовый раздел Судья конкурса: Ферад Какабадзе

 Итоги 8 TT «Problemist Uktainy»-2013, трехходовый раздел Судья конкурса: Ферхат Кармиль.

 Итоги Проблемист Украины-2014, многоходовый раздел Судья конкурса: Ферхат Кармиль

 «Olimpiya dunyasi», многоходовый раздел, 2015 Судья конкурса: Ферхат Кармиль (стр.15)

 Итоги JT Bosko Miloseski-70, многоходовый раздел, 2015 Судья конкурса: Ферхат Кармиль

 Итоги годового конкурса составления журнала StrateGems-2018, многоходовый раздел Судья конкурса: Ферхат Кармиль

 Итоги составления многоходовых задач-статистов ChessStar-10JT, 2020 Судья конкурса: Ферхат Кармиль

 JT Bosko Miloseski-75, многоходовый раздел, 2020 Судья конкурса: Ферхат Кармиль

 Anonym tournaments Fazilet-100MT, 2020 Судья конкурса: Ферхат Кармиль

Шахматные композиторы по алфавиту